Le terme TNP peut désigner :
 Le Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires,
 le Théâtre national populaire, créé en France en 1920, implanté à Paris de 1920 à 1972 puis à Villeurbanne depuis 1972.
 Trinitrophénol.
 Tibetan Nuns Project, une association de nonnes tibétaines en exil.